Bandoska steht für:

Bandaska (Musikinstrument), auch Koboa, eine Reibtrommel der Böhmen
Bandoska (Volkslied), ein polnisches Volkslied